Brian Cox peut désigner : 
 Brian Cox (1928-), joueur de rugby à XV australien ;
 Brian Cox (1946-), acteur écossais ;
 Brian Cox (1968-), physicien britannique ;
 Brian Cox, réalisateur américain.